Donde el corazón te lleve puede referirse a dos obras artísticas: 
 Donde el corazón te lleve, novela de Susanna Tamaro. 
 Donde el corazón te lleve, álbum del cantante José Andrëa.